

Anno 
 225 o 225 a.C.

Codici 
 225 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Northwood Ridge Observatory nel New Hampshire, USA

Matematica 
 225 – numero